Osoby o tym nazwisku:
 Adolf Tobler –  szwajcarski strzelec sportowy, olimpijczyk
 Jarod Tobler – amerykański lekkoatleta
 Theodor Tobler - twórca popularnej czekolady Toblerone